Neander ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, südöstlich des Mare Nectaris, südwestlich des Kraters Reichenbach und südöstlich von Piccolomini.
Der Krater ist unregelmäßig geformt, mäßig erodiert und weist im Inneren konzentrische Strukturen und einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Mathematiker, Philologe und Mediziner Michael Neander offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Neander auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)